Hulshoff ist der Familienname folgender Personen:

 Allard Hulshoff (1734–1795), niederländischer reformierter Theologe
 Barry Hulshoff (1946–2020), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Carolin Hulshoff Pol (* 1978), deutsche Journalistin
 Maria Aletta Hulshoff (1781–1846), niederländische Patriotin und Feministin 

Siehe auch:
 Hulshof
 Hülshoff